

Caratteristiche tecniche
Cá è un centrocampista difensivo, ma può occupare la maggior parte delle posizioni nel centrocampo. Le sue principali caratteristiche sono la sua rapidità, il controllo della palla e l'adattamento alle diverse posizioni a centrocampo.

Carriera

Club

Barcellona e i vari prestiti 

Nel 2012 viene acquistato dal Barcellona, insieme al suo amico e compagno di squadra Edgar Ié, mentre giocava nelle giovanili dello Sporting Lisbona. I due vengono inseriti nella rosa del Barcellona B. L'esordio con la maglia Blaugrana arriva il 31 ottobre 2012 nella vittoria per 4-1, in Segunda División, contro l'Huesca. Conclude la prima stagione da professionista con 4 presenze.

Nel gennaio 2014, dopo aver saltato la prima metà di stagione per un infortunio al ginocchio, viene ceduto, in prestito, al Girona, squadra della seconda serie spagnola. Esordisce il 16 febbraio successivo, nella vittoria casalinga per 6-0 contro il Lugo, subentrando al 79' al compagno di squadra Juanlu Hens. A fine stagione, totalizzando una sola presenza, fa ritorno a Barcellona.

Dopo aver passato la stagione 2014-2015 praticamente come fuori rosa, il 19 agosto 2015 viene ceduto, in prestito al Lleida Esportiu. A fine stagione, non riuscendo a disputare nessun'incontro, il Barcellona decide di non rinnovare il contratto al giovane centrocampista.

Stumbras 
Ad aprile 2017, dopo essersi allenato per alcuni mesi con la squadra italiana del  che tuttavia decide di non tesserarlo, viene ingaggiato dalla squadra lituana dello . Il 24 settembre successivo, seppur non scendendo in campo, vince la Coppa di Lituania poiché la sua squadra si impone, per 1-0, contro il . L'esordio arriva il 27 ottobre 2017 successivo in occasione della sconfitta casalinga, per 0-3, contro l'. Conclude la sua prima stagione in terra lituana con un bottino di due presenze e la vittoria della Coppa nazionale.

Il 17 febbraio 2018 perde la partita valida per l'assegnazione della Supercoppa di Lituania poiché gli avversari del  si impongono per 5-0.

Cova Piedade 
Dopo quasi due anni passati in Lituania decide di tornare in patria per vestire la maglia del , club militante nella Segunda Liga. L'esordio arriva il 26 agosto 2018 in occasione nella trasferta pareggiata, per 1-1, contro l'.

Nazionale

Giovanile
Nel 2012 viene selezionato nella Selezione portoghese U-19 per partecipare al Campionato europeo di calcio Under-19 2012 in Estonia, disputa le 3 partite della fase a gironi, il Portogallo non passa il turno ma si qualifica per il Campionato mondiale di calcio Under-20 2013 in Turchia.

Nel 2013 partecipa al Campionato mondiale di calcio Under-20 2013 in Turchia. Cá scende in campo in 3 partite, il Portogallo viene eliminato negli ottavi di finale dal Ghana.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 1º settembre 2018.

Palmarès

Club 

Stumbras: 2017

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni